Isla del Venado kan syfta på följande platser:

Nicaragua 

 Isla Juan Venado, ö i León, 
 Isla El Venado, Nicaragua, ö i Región Autónoma del Atlántico Sur,